SAI или  — программа, предназначенная для цифрового рисования в среде Microsoft Windows, разработанная японской компанией SYSTEMAX.

История разработки 
Разработка программы началась 2 августа 2004 года, первая альфа-версия вышла 13 октября 2006 года. 21 декабря 2007 года перешла в стадию бета-тестирования.
Первый официальный выпуск (1.0.0) состоялся 25 февраля 2008 года, а первое обновление (1.0.1) — 3 марта 2008 года.

Официальный перевод программы был выпущен 31 марта 2008 года, но фанаты программы сделали неофициальный перевод на английский несколько раньше.

Особенности

Программа 
 Небольшая по размеру программа, стартующая за считанные секунды;
 Полная поддержка графического планшета;
 Высокая скорость работы;
 Почти все горячие клавиши взяты из Adobe Photoshop плюс свои сочетания;
 Сглаживание пера и высокая интерполяция штриха;
 Поворот холста;
 Высокое качество рендеринга картинки;

Поддерживаемые типы файлов 
 .psd (стандартный тип файлов Adobe Photoshop)
 .sai (свой собственный тип)
 .jpg
 .bmp
 .png
 .tga

Рисование 
Существует 8 инструментов: выделение лассо, выделение «волшебной палочкой», прямоугольное выделение, пипетка, масштабирование, поворот холста, перемещение холста и перемещения слоя.

Есть два режима слоя: растровый и векторный.

 В растровом доступны инструменты, такие как маркер, аэрограф, вода, акрил, ручка, ластик и разные вариации к ним.
 В векторном доступны ручка, линия, фигура, кривая, правка, цвет линии, нажим линии, выделение и удаления выделения.

Поддержка сторонних текстур кистей и текстур холста, которые можно делать собственноручно.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Официальный веб-сайт 
 История SAI от TANE

См. также 
 Gimp
 MyPaint
 Photoshop
 Corel Painter
 Krita

Литература 
 + CD. — "晋遊舎 ", 30 мая 2008 года. — C. 127. -
ISBN 978-4883807673

Примечания 

Растровые графические редакторы